Hass , posebni ajeti, prema tefsirskoj podjeli ajeta ajeti, posebnog karaktera i odnose se samo na neke ljude u određenoj situaciji. Suprotni su 'amm ajeti.

Izvori 

Islam